Pere Enric de Ferrán (Barcelona, 1875 – Brussel·les, desembre de 1919) fou un compositor de música català.

Rebé les primeres lliçons de composició del mestre Rodriguez Alcántara a Barcelona, completant els estudis amb el mestres Morera. En les primeres obres que produí es donà conèixer com una notable artista, distingint-se en el maneig de la instrumentació. Com diu un biògraf seu, mentre visqué a Barcelona restava aïllat dels mitjans on es forgen reputacions, entregat a la seva labor per una entusiasta vocació, contrari a vanes exhibicions, i sempre pensà que devia enaltir l'art que cultivava, apartant-se de tota popularitat d'un moment.

Llurs aficions el portaren a residir a la capital belga, on hi trobà l'ambient apropiat al seu art i on aviat se'l reconegué pels intel·ligents les qualitats que contenien llurs produccions. Entre les seves obres figuren un Andante estrenat a Barcelona per l'orquestra Crikboom, i del que se'n ocupà amb gran elogia la premsa; les obres escèniques Las bodas de Camacho (llibret de Jacint Grau Delgado) i La cegueta (llibret de Modest Urgell); el poema simfònic Le soir (lletra del famós pintor belga Jean Delville), obra donada conèixer pel mestre Benedito en el Gran Teatre de Madrid: Tantum ergo; Primavera, obra executada Brussel·les el 1914.

Deixà editades les composicions: Rosignol, lletra de Guanyabens; Ofrena, lletra d'Enrique de Fuentes, i Praeterita, lletra de Paul Bourget, i inèdites: Les amants de Palerme, òpera entres actes; Barnum, opereta; El silfo, poema simfònic i diverses cançons catalanes.

Referències 
 Tom núm. 23, pàg. 882 de l'Enciclopèdia Espasa.

Enllaços externs 
 Fons Pere Enric de Ferran i de Rocabruna de la Biblioteca de Catalunya

Compositors barcelonins contemporanis
Compositors catalans del sud del segle XX
Naixements del 1875